Открытый чемпионат Индии по теннису — название, которое может относиться к одному из следующих турниров:

 Открытый чемпионат Бангалора — весенний женский теннисный турнир в Индии, проводимый в 2003-08 годах.
 Открытый чемпионат Ченнаи — мужской теннисный турнир в Индии, проводимый с 1996 года.
 QNet Open — позднеосенний женский теннисный турнир. проводимый с 1998 года.